Dillard ist der Name folgender

Personen:
 Andre Dillard (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 Annie Dillard (Geburtsname: Meta Annie Doak; * 1945), US-amerikanische Dichterin, Essayistin und Hochschullehrerin
 Bill Dillard (1911–1995), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Doug Dillard (1937–2012), US-amerikanischer Country- und Bluegrass-Musiker und Banjo-Spieler
 Hardy Cross Dillard (1902–1982), US-amerikanischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof
 Harrison Dillard (1923–2019), US-amerikanischer Leichtathlet
 J. D. Dillard, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Rodney Dillard (* 1942), US-amerikanischer Country-Musiker; siehe The Dillards
 Stacy Dillard (* ≈1975), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Varetta Dillard (1933–1993), US-amerikanische Rhythm-and-Blues-Sängerin
 Victor Dillard (1897–1945), französischer katholischer Geistlicher und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Victoria Dillard (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 William Dillard (1914–2002), US-amerikanischer Unternehmer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillard (Alabama)
 Dillard (Georgia)
 Dillard (Kalifornien)
 Dillard (Missouri)
 Dillard (North Carolina)
 Dillard (Oklahoma)
 Dillard (Oregon)
 Dillard Township (Howard County, Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dillard Barn, in Mullins, South Carolina, ID-Nr. 05001101
 Dillard High School, Old, in Ft. Lauderdale, Florida, ID-Nr. 91000107
 Dillard University, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 03000202
 Dillard-Gamble Houses, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 79003333

Siehe auch:
 The Dillards
 Dillard’s